Олав:

 Олав I Трюггвасон (963—1000) — король Норвегии с 995 года.
 Олав II Святой (995—1030) — король Норвегии с 1015 по 1028 год.
 Олав III Тихий (1050—1093) — король Норвегии (1067—1093).
 Олав Лесоруб — полулегендарный конунг из династии Инглингов.